Три́ніті () у перекладі з англійської означає «Трійця».

Топонім

Триніті — округ (графство) у штаті Каліфорнія
 Триніті — місто, штат Алабама
 Триніті — місто, штат Північна Кароліна
 Триніті — місто, штат Техас
 Триніті — переписна місцевість, штат Флорида
 ГЕС Триніті — гідроелектростанція у штаті Каліфорнія

Триніті — півострів в Антарктиді, північний край  Антарктичного півострова
🇺🇦 Україна
  Триніті — Троєщина Деснянський район в місті Києв

Інше
 Триніті — персонаж фільму Матриця.
 Триніті — кодова назва першого випробування атомної бомби у США.
 Тринити — альбом гурту «Слот».

Див. також 
 Трійця (значення)
 Триніті-коледж — назва низки навчальних закладів у Великій Британії та інших англомовних країнах.